Магон — финикийское имя.

Персоналии

Из Карфагена 
 Правители древнего Карфагена:
 Магон I (ум. между 530 и 520 до н. э.)
 Магон II
 Магон III
 Магон Баркид — брат и сподвижник Ганнибала.
 Магон — адмирал карфагенян во время Пирровой войны.
 Ганнибал Магон (ум. 406 до н. э.) — карфагенский политический деятель.
 Магон — античный писатель.
 Магон — путешественник через Сахару.

Другие 
 Магон, Эрман Яковлевич — командир 45-го стрелкового корпуса РККА в 1941 году.

Другое 
 Магон (магона) — класс турецких малотоннажных плоскодонных судов, распространённых в XVIII—XIX веках и предназначенных для каботажного плавания.
 Маон (Магон, Маго, Мао) — город-порт на Баллеарских островах, названный в честь Магона Баркида.
 МАГОН — Московская авиагруппа особого назначения.